Die Liga Leumit 2019/20 war die 21. Spielzeit als der nur noch zweithöchsten israelischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 2019 und endete am 2. Juli 2020.

Vereine  
 Aus Hapoel Nazareth Illit wurde nach der Umbenennung der Stadt zu Hapoel Nof HaGalil
 Beitar Tel Aviv Ramla wurde nach neuem Fusionspartner umbenannt in Beitar Tel Aviv Bat Jam

Vorrunde 
In der Vorrunde wurde eine Doppelrunde zwischen allen 16 Mannschaften ausgespielt. Anschließend qualifizierten sich die acht bestplatzierten Vereine für die Aufstiegsrunde. Die letzten acht Vereine spielten in der Abstiegsrunde gegen den Abstieg in die drittklassige Liga Alef.

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. geschossene Tore – 5. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 6. Play-off-Spiel

Aufstiegsrunde 
Die Vereine auf den Plätzen 1–8 nach der Vorrunde spielten im Anschluss um den Aufstieg. Zwischen den acht Teams wurde eine Einfachrunde ausgetragen. Die vier bestplatzierten Vereine der Vorrunde erhielten dabei ein Heimspiel mehr als die anderen vier. Nach Abschluss der Runde stiegen die zwei besten Mannschaften in die Ligat ha'Al auf.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. geschossene Tore – 5. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 6. Play-off-Spiel

Abstiegsrunde 
Die Vereine auf den Plätzen 9–16 nach der Vorrunde spielten im Anschluss gegen den Abstieg. Zwischen den acht Teams wurde eine Einfachrunde ausgetragen. Die vier Vereine, die die Plätze 11–14 in der Vorrunde belegten erhielten dabei ein Heimspiel mehr als die anderen vier. Nach Abschluss der Runde stiegen die zwei letzten Mannschaften direkt in die drittklassige Liga Alef ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. geschossene Tore – 5. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 6. Play-off-Spiel

Relegation 
Zwei Spiele von Hapoel Bnei Lod wurden nicht mehr ausgetragen. Daraufhin wurde ein Entscheidungsspiel angeordnet, um den zweiten Absteiger bzw. Relegationsteilnehmer zu ermitteln. Das Spiel fand am 28. Juli 2020 im Ramat-Gan-Stadion statt.

|}

Der Gewinner des Entscheidungsspiels spielte gegen den Play-off Sieger der dritten Liga, Hapoel Marmorek, um den Klassenerhalt. Der Zweitligist gewann und konnte somit die Klasse halten. Das Spiel fand am 2. August 2020 im Ramat-Gan-Stadion statt.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20